Le tournoi de tennis de Corée est un tournoi de tennis professionnel féminin. L'édition 2007, classée en catégorie Tier IV, se dispute à Séoul du 24 au .

Venus Williams remporte le simple dames. En finale, elle bat Maria Kirilenko, décrochant à cette occasion le  de sa carrière sur le circuit WTA.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Chuang Chia-Jung et Hsieh Su-Wei.

Primes et points 

Source:

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Corée
 Saison 2007 de la WTA

Liens externes

Navigation 

WTA 2007
Coree
Sport en Corée du Sud en 2007
Tennis en septembre 2007